Bernhard van Saksen-Meiningen (1901-1984)
Bernhard I van Saksen-Meiningen
Bernhard II van Saksen-Meiningen
Bernhard III van Saksen-Meiningen